Музичний редактор — особа, відповідальна за музичну політику радіостанції.
 Музичний редактор — загальна назва комп'ютерних програм для роботи з музикою. Найчастіше під музичним редактором розуміють програмний секвенсер.